Шматков Григорій Григорович — доктор біологічних наук, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки-2014.
 Шматков Сергій Ігорович — доктор технічних наук, професор.

Також 
 Шматко